Johannes Jensen – duński prozaik
 Johannes Hans Daniel Jensen – niemiecki fizyk